Christian Klem (né en 1991), footballeur autrichien ;
 Théophile Klem (1849–1923), sculpteur français.

Cinéma 
 Klem, court métrage néerlandais de Mathijs Geijskes sorti en 2015 ;
 Klem, court métrage belge d'Ish Ait Hamou sorti en 2018.

Télévision 
 , série télévisée néerlandaise diffusée depuis 2017

Voir aussi 
 
 

Homonymie